Baldwin II Łysy (ok. 863–918) – hrabia Flandrii 879–918
 Baldwin II z Le Bourg (zm. 1131) – hrabia Edessy 1100–1118, król Jerozolimy 1118–1131
 Baldwin II de Courtenay (1217–1273) – cesarz łaciński 1228–1273

de:Liste der Herrscher namens Balduin#Balduin II.
ru:Балдуин II